Тиндуф:

 Тиндуф — город в провинции Триндуф, в Алжире.
 Тиндуф — провинция (вилайя) в крайней западной части Алжира.